Unió Democràtica per la Integració (del seu nom en albanès Bashkimi Demokratik për Integrim), partit polític de Macedònia del Nord
 BDI també és el codi ISO 3166-1 de Burundi, estat de l'Àfrica Central